Awakening eller The Awakening kan henvise til:

Film 
 The Awakening (film fra 1917) – amerikansk stumfilm fra 1917 af George Archainbaud
 The Awakening (film fra 2011) – instrueret af Nick Murphy
 Mumiens hemmelighed – (org. titel: The Awakening) film fra 1980, instrueret af Charlton Heston
 Den evige Ild – (org. titel: The Awakening) film fra 1928, instrueret af Victor Fleming

Litteratur 
 The Awakening (Chopin) – roman af Kate Chopin fra 1899
 The Awakening (Armstrong) – roman af Kelley Armstrong fra 2009

Musik 
 The Awakening (band) – musikgruppe fra Sydafrika
 Awakening Records – pladeselskab fra Storbritannien